Die Ziyariden (eingedeutscht auch Sijariden und Zijariden; ) waren eine iranische Lokaldynastie, welche in der Zeit von ca. 931 bis 1090 über die nordiranischen Regionen Tabaristan und Gurgan (das Gebiet der heutigen Provinzen Mazandaran und Golestan) herrschte. Hauptstädte waren Astarabad und Amol.

Begründer der muslimischen Dynastie war Abu l-Haddschadsch Mardawidsch ibn Ziyar (regierte ca. 931–935). Der adlige Heerführer aus Gilan nutzte den Zerfall des Abbasiden-Kalifats und die Rebellion eines samanidischen Generals dazu aus, an der Südküste des Kaspischen Meeres eine eigenständige Herrschaft zu errichten. Kurzzeitig kontrollierte er sogar ein ausgedehntes Territorium, das unter anderem Hamadan und Isfahan umfasste, doch wurde er schließlich von seinen – zu den Buyiden überlaufenden – Mamluken-Truppen ermordet, sodass die Macht der Ziyariden wieder auf Tabaristan beschränkt wurde.

Nachdem das Fürstentum dann unter Zahir ad-Daula Abu Mansur Wuschmgir ibn Ziyar (auch Zahir al-Dawla […]; regierte 935–967) konsolidiert worden war, erreichte es unter Schams al-Maali Abu l-Hasan Qabus ibn Wuschmgir (regierte 978–1012) seinen politischen und kulturellen Höhepunkt: Qabus förderte Kunst und Wissenschaft, musste aber zeitweise die Besetzung des Landes durch die Buyiden (981–997) hinnehmen und später die Oberhoheit der Ghaznawiden anerkennen. Falak al-Maali Manutschihr ibn Qabus (regierte. 1012–1029) war sogar Schwiegersohn Sultan Mahmuds von Ghazna. Da mit Tabaristan auch die Handelswege zwischen dem Irak, Chorasan und Transoxanien kontrolliert wurden, konnte das Fürstentum zu einem erheblichen wirtschaftlichen Wohlstand gelangen.

Ab 1041 mussten die Ziyariden die Oberhoheit der türkischen Seldschuken anerkennen, bis sie um 1090 schließlich von den in Tabaristan einmarschierenden Assassinen gestürzt wurden. Bis zur Eroberung durch die mongolischen Ilchane wurde Tabaristan daraufhin ein Zentrum der Ismailiten-Sekte.

Der vorletzte Ziyaridenfürst Unsur al-Maali Kai-Kawus ibn Iskandar ibn Qabus (reg. ca. 1049–1087), welcher ebenfalls eine Tochter Mahmuds von Ghazna geheiratet, acht Jahre lang bei Sultan Maudud ibn Masud gelebt und weite Reisen (u. a. zu den Schaddadiden nach Arran) unternommen hatte, erlangte Berühmtheit als Verfasser eines persischen Fürstenspiegels mit dem Titel Qabus-nama, den er seinem Sohn Gilan-Schah (ca. 1087–1090) widmete.

Herrscherliste und Stammbaum 
 Abu l-Haddschadsch Mardawidsch b. Ziyar, 931–935
 Zahir ad-Daula Abu Mansur Woschmgir b. Ziyar, 935–967
 Zahir ad-Daula Abu Mansur Bisutun b. Woschmgir, 967–978
 Schams al-Maali Abu l-Hasan Qabus b. Woschmgir (= Qābūs ibn Wušmagīr), 977/978–981 und 987–1012/1013
 Falak al-Maali Manutschehr b. Qabus, 1012–1029
 Abu Kalidschar Anuschirawan b. Manutschehr, ca. 1029–1049
 Onsor al-Maali Kejkawus b. Iskandar b. Qabus, ca. 1049–1087
 Gilan-Schah b. Kejkawus, ca. 1087–1090

Literatur und Weblinks 
 C. E. Bosworth: „On the Chronology of the Ziyārids in Gurgān and Ṭabaristān“ in Der Islam 40, 1964, S. 25–34.
 C. E. Bosworth: „ZIYARIDS“ (2010) in Encyclopædia Iranica
 W. Madelung: „The Minor Dynasties of Northern Iran“ in The Cambridge History of Iran IV, S. 198–249 (Google Book Vorschau)
 G. C. Miles: „The Coinage of the Ziyārid Dynasty in Gurgan and Tabaristan“ in ANS Museum Notes 18, 1972, S. 119–137.

Dynastie (Iran)
Muslimische Dynastie